Ernesto – nome proprio di persona italiano maschile
Ernesto – romanzo incompiuto di Umberto Saba
Ernesto – film di Salvatore Samperi  (1979) tratto dal romanzo
Ernesto – film televisivo di Marc Buckland  (2008)
Ernesto – film di Alice de Luca e Giacomo Raffaelli  (2020)